Режомон — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Режомон — коммуна во Франции, департамент Жер